Стефан Дёрнберг (; 21 июня 1924, Берлин — 3 мая 2010, Берлин) — немецкий историк.

Биография 
Сын функционера КПГ. В 1935 году вместе с родителями, имевшими еврейское происхождение, переехал в СССР. В 1941 году окончил немецкую школу им. Карла Либкнехта в Москве.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году записался добровольцем служить в Красную Армию. В 1942 году был отправлен в трудовой лагерь на Урале, но через некоторое время был направлен на учёбу в школу Коминтерна, а по её окончании — на фронт. В звании лейтенанта участвовал в Великой Отечественной войне, в составе 8-й гвардейской армии воевал на Украине, в Польше и в боях за Берлин.

В 1945 году вернулся в Германию. В 1946—1950 годах работал в советской военной администрации в Мекленбурге переводчиком при генерале М. А. Скосыреве. Был внешнеполитическим редактором газеты Tägliche Rundschau. Заочно учился на историческом факультете МГУ. В 1962 году стал директором Германского института современной истории ГДР.

В 1983—1987 годах — посол ГДР в Финляндии.

Награды 
 Орден «Звезда дружбы народов» в золоте.
 Орден Дружбы (24 сентября 2001 года, Россия) — за большой вклад в укрепление мира и дружбы между народами России и Германии.
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2010).
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество» (2010).

Сочинения 
 Рождение новой Германии 1945—1949. 1962.
 Краткая история ГДР. Москва, Мысль, 1971 г.
 Освобождение. Год 1945. Свидетельство очевидца. М. Международные отношения. 1978 г.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Журналисты Германии
Историки Нового времени
Члены Социалистической единой партии Германии
Послы ГДР в Финляндии
Политработники Великой Отечественной войны
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)
Выпускники исторического факультета МГУ